DOPEY2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 21-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 298 амінокислот, а молекулярна маса — 258 230.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 21

Некатегоризовані білки